Andy Gray – calciatore scozzese nato nel 1955
Andy Gray – calciatore inglese nato nel 1964
Andy Gray – calciatore inglese nato nel 1973
Andy Gray – calciatore scozzese nato nel 1977
Andy Gray – produttore discografico e compositore inglese
Andy Gray – crickettista australiano